Бермингхам има више значења:
 Бермингхам (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Бермингхам (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Бермингхам (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама
 Бермингхам (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Бермингхам (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија